45-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2004 () проводился в городе Ред-Дир (Альберта) c 21 по 29 февраля 2004 года. В провинции Альберта чемпионат проводился в 6-й раз, в Ред-Дире — впервые.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2004, который состоялся в апреле 2004 в городе Евле (Швеция), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 2005.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (5-й раз в истории чемпионатов и 4-й раз подряд) «команда Канады» (скип Колин Джонс; для самой команды это была 5-я — и последняя — победа в чемпионатах; для Колин Джонс — 6-я и также последняя победа), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Квебек (скип Мари-Франс Ларош). Третье место завоевала команда, представлявшая провинцию Онтарио (скип Шерри Мидо).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Занявшими третье место считаются как команда, проигравшая в плей-офф-2, так и команда, проигравшая в полуфинале.

Команды 
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб
| Колин ДжонсКим КеллиМэри-Энн АрсеноНэнси ДелахантМэри Сью РэдфордКен БагнеллMayflower CC, Галифакс
| Шэннон КлейбринкЭми НиксонГленис БаккерStephanie MarchandDebby PendergastDaryl NixonCalgary Winter Club, Калгари
| Джорджина УиткрофтDiane McLeanShellan ReedДиана ДезураДжулия СкиннерRoyal City CC, Нью-Вестминстер
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Мари-Франс ЛарошKaro GagnonЭнни ЛимэйVéronique GrégoireNancy BélangerCamil LaroucheClub de curling Etchemin, Сен-Ромуальд| Lois FowlerGerri CookeМорин БонарLana HunterAllyson StewartBrian FowlerWheat City CC, Брандон| Meredith DoyleХизер Смит-ДэйсиЛейни ПитерсБет ИскьюNancy MacDonaldDave ScottMayflower CC, Галифакс|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Heidi HanlonSheri StewartJennifer GoganJudy BlanchardSusan DobsonMike DobsonThistle St. Andrews CC, Сент-Джон| Cathy CunninghamPeg GossKathy KerrHeather MartinMaria Thomas-FrenchJean BlackieSt. John's CC, Сент-Джонс| Шерри МидоКирстен УоллАндреа ЛоусSheri CordinaДжен ХаннаPat ReidColdwater CC, Coldwater|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Сьюзан ГодэСьюзан МакиннисJanice MacCallumTricia AffleckNancy CameronPaul PowerCharlottetown CC, Шарлоттаун| Шерри АндерсонKim HodsonSandra MulroneyDonna GignacHeather WalshBob MillerDelisle CC, Delisle| Stacey StabelLisa FreemanAlana FisherDebbie MossWendy OndrackAnn McKellar-GillisYellowknife CC, Йеллоунайф|}
(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о запасных и тренерах взяты из: 

 Результаты соревнований 

 Групповой этап Турнирная таблица после окончания группового этапаСтатистика после окончания группового этапа''

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

Тай-брейк 

По результатам тай-брейка с 4-го места в полуфинал-2 плей-офф вышла команда Манитобы.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2004 и чемпионате Канады 2005 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Приз самому ценному игроку имени Сандры Шмирлер
(см. :en:Sandra Schmirler Most Valuable Player Award)

Награда присуждается «самому ценному игроку» (MVP), показавшему на групповом этапе наилучшую игру, по мнению представителей средств массовой информации, освещавших чемпионат.

Приз получила Колин Джонс (Канада).

 Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз получила Шерри Андерсон (Саскачеван).

 Joan Mead Builder Award
(см. :en:Scotties_Tournament_of_Hearts#Joan_Mead_Builder_Award)

Призом награждена Вера Пезер — многократный чемпион Канады по кёрлингу среди женщин, тренер, спортивный психолог, автор статей и книг, за вклад в развитие и популяризацию женского кёрлинга.

Примечания

Ссылки 
 2004 SCOTT TOURNAMENT OF HEARTS | Soudog's Curling History Site: Canadian Ladies Curling Champions

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2004

2004
Спорт в Канаде в 2004 году
Спортивные соревнования в Ред-Дире